J89 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Tres Cantos Observatory